Дихотоми́я:

 Дихотомия — способ логического деления класса на подклассы.
 Дихотомия (апория) — одна из апорий Зенона: о движении.
 Дихотомический вопрос — метод опросов в психологии.
 Классическая дихотомия — принцип, по которому классики разделяли рынки на те, которые способны влиять на реальную экономику (рынок товаров/рынок услуг, рынок труда, рынок капиталов) и те, которые не способны по их мнению (рынок денег).
 Марсианская дихотомия — названная учёными разница в геологической структуре южного и северного полушарий Марса (см. Ареография).

См. также 
 Трихотомия